Гонсало Фернандес:
 Гонсало Фернандес (ум. после 932) — граф Бургоса (ок. 899—915) и граф Кастилии (ок. 909—915)
 Гонсало Фернандес де Кордова (1453—1515) — князь Ольбии и Сант-Анджелло — испанский генерал и военный реформатор.
 Гонсало Фернандес де Кордова (1585—1635) — принц Маратры, испанский военачальник во время Тридцатилетней войны, военный губернатор Милана.